Мартина Суха (; родилась 20 ноября 1980 года в Нове-Замки, Чехословакия) — словацкая теннисистка.
 Победительница 2 турниров WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Мартина — одна из двух детей Генриха и Мартины Сухих. У словачки есть брат Марек.

Первый опыт занятий теннисом уроженка Нове-Замки получила в восемь лет.

В июле 2008 года Суха завершила профессиональную карьеру игрока.

Ныне Мартина работает в одном из братиславских теннисных клубов, в качестве тренера.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (5)

Поражения (6)

Недоиграные финалы (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Победы (2)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Словакии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Обладатели Кубка Федерации по теннису